Prima armata di cavalleria russa, potente formazione di cavalleria dell'Armata Rossa durante la guerra civile russa
Prima Armata Russa, un'armata schierata dall'Impero russo sul fronte orientale durante la prima guerra mondiale
Strada della Prima Armata, altro nome della Strada delle 52 gallerie costruita durante la prima guerra mondiale nel monte Pasubio